Kondratenko ( und ) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Kondratenko (* 1949), sowjetischer Fußballspieler
 Anatolij Kondratenko (* 1935), ukrainischer theoretischer Physiker und Historiker
 Nikolai Ignatowitsch Kondratenko (1940–2013), russischer Politiker 
 Roman Issidorowitsch Kondratenko (1857–1904), russischer General 
 Wassili Wjatscheslawowitsch Kondratenko (* 1989), russischer Bobfahrer